Dudás Eszter (1966) színész, szinkronszínész, tanár
 Dudás Eszter (1991) sakkozó
 Dudás Eszter (1992) triatlonista, ifjúsági olimpiai bajnok